Thunderbirds – serie televisiva di Sylvia e Gerry Anderson
 Aquile tonanti (Thunderbirds) – film del 1952 diretto da John H. Auer
 Thunderbirds – film del 2004 ispirato alla serie Thunderbirds
 UBC Thunderbirds – team sportivo dell'Università della Columbia Britannica

Videogiochi
 Thunderbirds – videogioco del 1985 della Firebird per Commodore 64 e ZX Spectrum
 Thunderbirds – videogioco del 1989 della Grandslam per molti home computer
 Thunderbirds – videogioco del 1990 della Pack-In-Video per NES
 Thunderbirds – videogioco del 2000 della SCi per Game Boy Advance
 Thunderbirds: International Rescue – videogioco del 2001 della SCi per Game Boy Advance
 Thunderbirds – videogioco del 2004 della Vivendi Universal Games per Game Boy Advance

Pagine correlate 
 Thunderbird